

Patronyme 
 Alexandre-René Chaussegros de Léry, seigneur, et homme politique canadien (1818-1880)
 Charles-Étienne Chaussegros de Léry, homme politique canadien (1774-1842)
 François Joseph d'Estienne de Chaussegros de Lery,  général de brigade français (1754-1824).
 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (fils), parlementaire canadien (1721-1797).
 Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur militaire français (1682-1756).
 Louis-René Chaussegros de Léry, seigneur, officier et homme politique canadien (1762-1832)

Lieu 
 Édifice Chaussegros-de-Léry, Montréal, Québec, Canada

Homonymie de patronyme